Robert Ryan peut désigner :
 Robert Ryan (1909-1973), un acteur américain.
 Robert Ryan (1944-), un matador américain.
 Robert Ryan (1954-), un député fédéral canadien.
 Robert Ryan (1987-), un joueur américain de hockey sur glace)